Detta är en lista över sjöar i Lunds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Lunds kommun.

Lista

Lunds kommun
 Lista